Mistigri (französisch für „die Mieze“ bzw. „das Kätzchen“) ist der Name für

 ein Karten-Glücksspiel, siehe Mistigri (Kartenspiel)
 eine französische Variante des Kartenspiels Schwarzer Peter
 einen französischen Film, siehe Mistigri (1931)
 ein bekanntes Rennpferd, siehe Mistigri (Rennpferd)
 einen französischen Sänger, siehe Mistigri (Sänger)